Cabak kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Kabac, ort, Centrala Visayas, Province of Cebu,

Indonesien 

 Cabak, Pati, by, Jawa Tengah, 
 Cabak, Blora, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar